Phanerococculus är ett släkte av svampar. Phanerococculus ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phanerococculus